Tscherwonosnamjanka (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der ehemalige Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Tscherwonosnamjanka, ein Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Beresiwka, siehe Snamjanka (Beresiwka)
 Tscherwonosnamjanka, ein Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Karliwka, siehe Snamenka (Ukraine)